Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die HP Japan Women’s Open Tennis 2012. Die Qualifikation fand vom 6. bis 8. Oktober 2012 statt.

Setzliste

Weblinks 
 

WTA Tour 2012
Tennisturnier in Osaka